Frequenzbereich bezeichnet:

 einen Teilbereich einer Frequenzskala, siehe Frequenzband
 den Bildbereich der Fourier- oder Laplace-Transformation (auch Frequenzraum genannt), siehe Fourier-Analysis#Anwendungen